Långe Hermann (estniska: Pikk Hermann) kan syfta på flera torn i Estland:
 Långe Hermann i slottet på Domberget i Tallinn
 Långe Hermann, Hermannsborg – i Hermannsborgen i Narva
 Långe Hermann, Paide – i ordensborgen i Paide
 Långe Hermann, Kuressaare – i Kuressaare biskopsborg
 Långe Hermann, Tartu – tidigare försvarstorn i Tartu